Anna Fredericks, personage uit de Amerikaanse soapserie Days of our Lives
Frankie Fredericks, Namibisch atleet

Zie ook 
Frederick (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam